al-Dschurdschānī (DMG: al-Ǧurǧānī; englisch: al-Jurjani) ist der Familienname oder Beiname folgender Personen:
 ʿAbd al-Qāhir al-Dschurdschānī († 1078)
  Hibat Allah al-Dschurdschānī (12. Jh.)
 Ismaʿil al-Dschurdschānī († 1136), persischer Arzt
 ʿAlī ibn Muhammad al-Dschurdschānī († 1413)